Gaston Brahier (1927-2014), Zwitsers politicus
 Marie-Marthe Brahier (1672-1759), Zwitserse moeder-overste

Zwitserse achternaam